Шатийо́н-сюр-Шаларо́н () — кантон во Франции, находится в регионе Рона — Альпы, департамент Эн. Входит в состав округа Бурк-ан-Брес.

Код INSEE кантона — 0110. Всего в кантон Шатийон-сюр-Шаларон входят 16 коммун, из них главной коммуной является Шатийон-сюр-Шаларон.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 1999 год составляло 15 602 человека.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Кантон Шатийон-сюр-Шаларон на карте Франции
 Население коммун департамента Эн на сайте INSEE

Кантоны департамента Эн